Le nom Sundby peut faire référence à :

Patronymes 

Martin Johnsrud Sundby (1984-), fondeur norvégien ;
Reidar Sundby (1926-), joueur et entraîneur de football ;
Siren Sundby (1982-), championne olympique de voile.

Toponymes 

 Plusieurs localités danoises (cf. ) ;
 Sundby, une localité en Suède ;
 Sundby, une station de la ligne M1 du métro de Copenhague.